30. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych ‒ zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 ‒ 24 marca 2002 roku w Dublinie, w Irlandii.

Rezultaty

Seniorzy (długi dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Seniorzy (krótki dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety (długi dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety (krótki dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

2002 w lekkoatletyce
2002
Lekkoatletyka w Irlandii
Sport w Dublinie
2002 w Irlandii